Le terme orthodoxe vient du grec   (droit) et   (opinion). Il trace la limite entre la pensée exacte, conforme, et celle qui diverge de l'exactitude.

Sens premier 
 Orthodoxe signifie ce qui est conforme à la doctrine d'une religion, au dogme, à son orthodoxie.
 Plus généralement, orthodoxe signifie ce qui est considéré comme conforme à une doctrine considérée comme seule vraie.

Sens religieux 

 Le judaïsme orthodoxe, par opposition au judaïsme réformé
 judaïsme orthodoxe moderne
 les hassidim
 les haredim.

 Le christianisme orthodoxe est l'une des trois grandes confessions chrétienne
 Églises orthodoxes

 Les Églises des trois conciles, dites « communion orthodoxe orientale », forment un groupe minoritaire d'Églises orientales.

 Chez les protestants, le terme orthodoxe désigne une école de pensée opposée au protestantisme libéral depuis le .

 Le sunnisme est souvent considéré comme étant le courant orthodoxe de l'islam.

Sport 
 Au tennis de table, la prise orthodoxe est la prise également appelée prise classique, ou prise européenne.

Vocabulaire religieux